Новопетровка () — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 78 человек. Почтовый индекс — 26142. Телефонный код — 5255. Код КОАТУУ — 3523680403.

Местный совет 
26001, Кировоградская обл., Голованевский р-н, пгт. Новоархангельск

Ссылки 
 Новопетровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоархангельского района